Ли, Пётр:
 Ли Пётр (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.
 Ли Пётр (1925—2005) — Герой Социалистического Труда.